Die Football League First Division 1929/30 war die 38. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 31. August 1929 und endete am 3. Mai 1930.

Sheffield Wednesday verteidigte mit zehn Punkten Vorsprung vor Derby County den Vorjahrestitel und gewann die vierte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Middlesbrough und Grimsby Town konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der FC Burnley und der FC Everton den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Blackpool und FC Chelsea ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||27
||23
||22
||24
||26
||21
||26
||31
||27
||25
||26
||21
||24
||24
||26
||25
||21
||29
||22
||26
||29

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Sheffield Wednesday 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1929/30 für Sheffield Wednesday in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler von Sheffield Wednesday hatten am Ende der Saison insgesamt 1959 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Keith Farnsworth: Sheffield Wednesday. A Complete Record 1867–1987. Breedon, Derby 1987, ISBN 0-907969-25-9.

Weblinks 
 England 1929-30 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1929/30
Fußballsaison 1929/30